Municipio de Radnor puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Radnor (Illinois), un municipio ubicado en el Condado de Peoria.
 Municipio de Radnor (Ohio), un municipio ubicado en el Condado de Delaware.
 Municipio de Radnor (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Delaware.